La Malédiction de la page 13 est un rédactionnel paru dans le journal Spirou entre le  et le . Ce canular, dont l'idée fut trouvée par Zidrou, faisait croire au lecteur que la page 13 du journal Spirou était maudite. Il mobilisa plusieurs auteurs du journal qui se prêtèrent au jeu, par le biais de dessin rédactionnel, ou en n'hésitant pas à abimer leur propre travail (planche floue, réduite, gribouillée). Il fut décidé, pour mettre fin à la malédiction, de supprimer la page 13 du journal et de la remplacer par une page 12 bis.

Historique 
Les événements commencent dans le  du journal Spirou daté du  à la page 13 de ce numéro se trouve, sans un mot d'explication, une page du Fureteur extraite du  du journal Spirou daté du . Dans le numéro suivant à la page 13 se trouve, toujours sans un mot d'explication, une publicité illustrée pour les albums Dupuis, les albums présentés dans cette publicité n'existent pas. Cela continue dans le numéro suivant avec à la page 13 une planche  de Cubitus, une série du journal concurrent  Tintin. Toujours sans aucune explication la page 13 du numéro suivant, une planche de l'histoire L'Appel du loup de la série Jess Long, est publié en japonais. La planche sera republiée en français dans la page 4 du numéro suivant avec une note d'excuse de la rédaction. Dans ce même numéro est publié un premier courrier de lecteur pour se plaindre des erreurs commises dans les précédents numéros ; en réponse la rédaction promet une enquête et des sanctions. La page 13 de ce numéro n'est pas épargnée, le gag de Mélusine qui s'y trouve est flou.

Dès le  les choses deviennent plus graves. On apprend, par une note de la rédaction, que les auteurs de Charly, Denis Lapière et Magda, qui ont publié cette semaine en page 13 du journal, sont atteints de « troubles mentaux ». L'aventure de Charly se trouve interrompue après seulement une planche, ce début d'aventure n'aura d'ailleurs jamais de suite. Dans le numéro suivant c'est une lectrice (probablement inventée par la rédaction) qui écrit au journal pour se plaindre d'une allergie à la suite de la lecture de la page 13 du journal Spirou . Dans ce même numéro, la page 13, occupée cette semaine par deux auteurs inconnus, les frères Potachon, afin d'éviter qu'il arrive malheur aux auteurs habituels du journal, est dévorée par des sauterelles, ainsi que les  autres planches de cette nouvelle série appelée Terre, notre histoire.

La page 13 du numéro suivant occupée par Le Petit Spirou semble indemne au grand soulagement du Boss. Mais on apprend par un communiqué de dernière minute en page 14 que le studio de Tome et Janry, auteur du Petit Spirou (et du grand), a été entièrement détruit par un incendie. Heureusement, on apprend également que les deux auteurs n'étaient pas dans leur studio au moment des faits, étant tous les deux à l'hôpital à la suite d'un accident de la route pour Janry et un accident ferroviaire pour Tome. La page 13 du numéro de la semaine suivante est confié à un jeune auteur. Sa planche Les Péripéties comiques de René Léfant est publiée normalement dans le journal Spirou, mais on apprend juste après que ce jeune auteur a perdu la vie, se transformant en une espèce de grosse masse verte.

La malédiction de la page 13 fait la couverture du journal Spirou . Une note de la rédaction publiée dans ce même numéro, illustré par Christian Darasse qui parodie un dessin de l'album Les Sept Boules de cristal des Aventures de Tintin montrant tous les auteurs de Spirou touchés par la malédiction devenir fous dans leur lit d'hôpital, avoue au lecteur qu'il faudra sans doute condamner la page 13. C'est fait dès ce numéro avec un avertissement « Par ordre de la police » à la page 13 mettant en garde la « population » que « cette page est piégée ». Dans le numéro suivant une page est réservée au témoignage d'un lecteur victime de la page 13. Ainsi, nous apprenons qu'André-Paul Ducastel, quatre-vingt-treize ans, et « fidèle lecteur de Spirou depuis deux numéros », a vu ses mains décupler de volume à la suite d'un simple contact avec la page 13. Un appel au témoignage des lecteurs victimes de la page 13 est lancé, et les précautions à prendre pour lire le journal Spirou sont indiquées, comme de porter une paire de gants en caoutchouc. La page 13 de ce numéro est blanche, Richard Mammouth, qui y était initialement prévu, ayant décidé tout seul de migrer vers la page 12, qu'il dispute ainsi avec Les Psy Pour la première fois en cinquante-huit ans, il y a une page blanche dans le journal Spirou.

La rédaction tente de réagir dès le numéro suivant. Le Boss fait intervenir des exorcistes, des sorciers, ou encore des marabouts dissimulés dans plusieurs pages du journal. La rédaction s'apprête même à faire des sacrifices humains pour mettre fin à la malédiction de la page 13, notamment celui d'Isabelle (le Boss est arrêté dans son élan, juste à temps, par son adjointe). Les « plus grands exorcistes actuellement en service » disparaitront dans la page 13 sans pouvoir remédier à la malédiction.

Sur la couverture du  est annoncée fièrement « la fin de la malédiction de la page 13 ». Un rédactionnel annonce dès le début que le Boss a trouvé la solution : « Il n'y aura plus jamais de page 13 dans Spirou. » Celle-ci sera désormais remplacée par une page « 12 bis ». Cette solution a été retenue de préférence à la réduction du journal à 12 pages. Il est annoncé, par un dessin parodiant l'album Le Temple du Soleil (la suite de l'album Les Sept Boules de cristal) des Aventures de Tintin, que les auteurs frappés par la malédiction ont été guéris subitement, à la suite de la décision de supprimer la page 13. Les Psy sont les premiers à inaugurer cette nouvelle page 12 bis. Dans le numéro suivant Clarke et Zidrou publient une double planche intitulée « J'ai été victime de la malédiction de la page 13 ». Dans le , qui était en deux parties et qu'on pouvait lire au début ou par la fin en retournant le journal, une page 13 fut oubliée dans la partie qui se lisait par le début, une page assez sanglante qui n'a aucun rapport avec la malédiction.

L'organisation

Retour de la page 13 
Dans le Spirou n°4000 de , une page 13 est réintroduite.

Notes et références

Liens externes 
 La page 12 bis sur le site ToutSpirou 
 La Malédiction de la page 13 sur le site Bdoubliees.com 

Canular
Rubrique du journal Spirou